El Romance para violín y orquesta n.º 2 en fa mayor, Op. 50 es la primera de dos composiciones de Ludwig van Beethoven. Fue escrito en 1798, pero no se publicó hasta el año de 1805 (momento en el que Beethoven había completado el otro Romance n.º 1 en sol mayor, Op. 40). El acompañamiento es para flauta y dos oboes, dos fagotes y dos trompas, con cuerdas. La longitud es de unos ocho minutos, pero el compositor no dejó ninguna indicación de tempo.

Enlaces externos 
 
 Review of Violin Romance No. 2 en Arkivmusic.com

Composiciones de 1798
Composiciones de Ludwig van Beethoven
Composiciones para violín y orquesta
Romances
Composiciones en fa mayor